ognisko – płonący stos
 ognisko – punkt przecięcia promieni równoległych do osi optycznej po przejściu przez soczewkę
 ognisko elipsy – charakterystyczny punkt elipsy
 Ognisko – belgijski film krótkometrażowy (2000)
 „Ognisko” – tygodnik wydawany w Krakowie od 1860 do 1862 r.
 „Ognisko” – pismo harcerskie